Fujioka bezeichnet:
 eine Gemeinde in der Präfektur Gunma: Fujioka (Gunma)
 eine ehemalige Gemeinde in der Präfektur Aichi: Fujioka (Aichi) (eingemeindet nach Toyota (Aichi))
 eine ehemalige Gemeinde in der Präfektur Shizuoka: Fujioka (Shizuoka) (eingemeindet nach Gotemba)
 eine ehemalige Gemeinde in der Präfektur Tochigi: Fujioka (Tochigi) (eingemeindet nach Tochigi)

Fujioka ist der Familienname folgender Personen:
 Hiroshi Fujioka (* 1946), japanischer Schauspieler
 John Fujioka (1925–2018), US-amerikanischer Schauspieler
 Kosuke Fujioka (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Kōta Fujioka (* 1988), japanischer Reiter
 Fujioka Sakutarō (1870–1910), japanischer Literaturwissenschaftler
 Takuya Fujioka (1930–2006), japanischer Schauspieler
 Tarō Fujioka († 2012), japanischer Schauspieler
 Yoshiaki Fujioka (* 1985), japanischer Baseballspieler
 Yūsuke Fujioka (* 1986), japanischer Reiter

Fujioka steht für folgende Unternehmen:
 Fujioka Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller